Strage di San Valentino – massacro compiuto a Chicago il 14 febbraio 1929 con il quale gli uomini di Al Capone sterminano la banda di Bugs Moran
St. Valentine's Day Massacre –  EP pubblicato nel 1981 dal supergruppo Headgirl, composto dai Motörhead e le Girlschool
WWF St. Valentine's Day Massacre: In Your House – pay-per-view della WWF del 1999